

Toponyme 
 Argel, communauté rurale du marz de Kotayk, en Arménie.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Argel Fucks, dit Argel footballeur brésilien.

Patronyme 
 Florian Argel, joueur français de rugby à XV.

Film 
 Argel, film de John Cromwell, 1938.

Homonymie
Homonymie de patronyme